

Voci correlate
 Pallanuoto ai Giochi della VIII Olimpiade
 Pallanuoto ai Giochi della IX Olimpiade

Collegamenti esterni